Emmène-moi peut désigner :
 Emmène-moi, un film de Michel Spinosa sorti en 1994.
 Emmène-moi, un album de Allan Théo de 1998.
Emmène-moi, une chanson de Greame Allwright de 1966
 Emmène-moi, une chanson de Allan Théo de 1998.
 Emmène-moi, une chanson de André Bialek de 1983.
 Emmène-moi, une chanson de Marilou Bourdon de 2007.
 Emmène-moi, une chanson de Marie-Mai de 2007.
 Emmène-moi, une chanson de Flavel & Neto featuring Sylja "La GT" de 2013.

Voir aussi